Skriet Från Vildmarken  () — второй студиный альбом шведской индастриал-метал-группы Raubtier, вышедший в 2010 году.

Список композиций

Синглы 
 Världsherravälde
 Lebensgefahr

Участники записи 
 Пер Хулкофф — вокал, гитара, клавишные, программирование;
 Густав Йорге — бас-гитара;
 Маттиас Линд — ударные.

Альбомы 2010 года
Альбомы Raubtier